Tālesh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Hashtpar, kommunhuvudort, Gilan, 
 Shahrestān-e Tālesh, kommun, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar